Speicherinsel bezeichnet Inseln und Teile von Inseln:
 Speicherinsel, ein Teil der Fischerinsel in Berlin
 Speicherinsel (Danzig) (Wyspa Spichrzów), eine Insel in Danzig, Polen
 Speicherinsel, eine Insel in Elbląg (dt. Elbing), Polen, siehe Wyspa Spichrzów (Elbląg)